, groupe de rock américain
 , album de Banco de Gaia sorti en 2002
 Ten Years (Déjà 10 ans au Québec) est une comédie romantique sortie en 2011
 10 Years, chanson de Daði & Gagnamagnið représentant l'Islande au Concours Eurovision de la chanson 2021.